

Geografia 
 Cavour – comune della città metropolitana di Torino, Italia
 Colonia Cavour – comune nella provincia di Santa Fe, Argentina.
 Grinzane Cavour - comune della provincia di Cuneo, Italia
 Sogliano Cavour – comune della provincia di Lecce, Italia
 Cavour – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Dakota del Sud.

Persone 
 Camillo Benso, conte di Cavour (1810-1861) – statista italiano.
 Ernesto Cavour (1940-2022) – cantante, musicista e artista boliviano.
 Gustavo Benso di Cavour (1806-1864) – politico italiano, fratello di Camillo.
 Michele Benso di Cavour (1781-1850) – politico italiano, padre di Camillo.

Navi 
 Conte di Cavour – nave da battaglia classe Conte di Cavour, varata nel 1911, radiata nel 1947.
 Cavour – portaerei varata nel 2004.

Altro 
 Liceo classico Cavour – liceo di Torino.
 Cavour – fermata della linea B della metropolitana di Roma.
 Cavour – fermata della linea 2 della metropolitana di Napoli.
 Piazza Cavour - piazza di Milano